Top-One – Promo CD (album 2011)
 Top-One – Promo CD (album 2016)